Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1986.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 30. Jahrgang (1986), Heft 5 (fälschlicherweise mit 31. Jahrgang bezeichnet)

Anmerkungen 

1986
Tennisturnier 1986